Jamki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Jamki, village de la voïvodie de Mazovie,
 Jamki, village de la voïvodie de Silésie.